Opferplatz steht für Kultstätten
 Hoher Opferplatz, Petra, Jordanien
 Opferplatz von Leivset
 Opferplatz von Mauren
 Opferplatz von Zauschwitz, Sachsen